Srbija:
 Stubla (Bojnik, Srbija), naselje u općini Bojnik, Jablanički okrug
 Stubla (Medveđa, Srbija), naselje u općini Medveđa, Jablanički okrug